Pine City ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Pine City (Arkansas)
 Pine City (Minnesota)
 Pine City (Missouri)
 Pine City (New York)
 Pine City (Oregon)
 Pine City (Pennsylvania)
 Pine City (Washington)
 Pine City Township, Minnesota